Evansdale,  une ville en Iowa, aux États-Unis.
 Evansdale, une localité de la partie inférieure de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.